Дуэт Надежда Петрова / Мария Кириленко — победитель соревнований.

Прошлогодние чемпионки — пара Даниэла Гантухова / Агнешка Радваньская — защищали титул в статусе восьмых сеяных, но уступили во втором круге.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)

<li> 'Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Титул) 
<li> Сара Эррани /  Роберта Винчи (Финал)
<li> Ярослава Шведова /  Галина Воскобоева (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Ericsson Open 2012